Can Bori (el Masnou), casa del municipi del Masnou, al Maresme.
 Can Bori (Bigues), masia del poble de Bigues, al Vallès Oriental.
 Can Bori (Sant Climent de Llobregat), masia del municipi de Sant Climent de Llobregat, al Baix Llobregat.